Бушардо, Люсьен (фр. Lucien Bouchardeau; 1961—2018) — футбольный судья из Нигера. Арбитр ФИФА с 1993 по 1998 годы.
 Бушардо, Югетт (фр. Huguette Bouchardeau; род. 1935) — французский политик-социалист, издатель, эссеист и биограф.